Federaal district, in verschillende landen een federaal of hoofdstedelijk district in de politieke onderverdeling
 Federaal District (Brazilië), een gebied waarin de federale hoofdstad Brasilia ligt en dat tot geen enkele van de 26 deelstaten behoort
 Federaal District (mesoregio), de enige mesoregio van het Braziliaanse Federaal District